Il Zavarovalnica Sava Portorož (precedentemente conosciuto come Banka Koper Slovenia Open) è un torneo femminile di tennis disputatosi a Portorose in Slovenia su campi di cemento.

Storia 
Nato nel 2005 si sono disputate 5 edizioni, prima della dopo il torneo del 2010. È tornato a far parte del circuito nel 2021, parte dei tornei WTA 250.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni